Босоо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 33,06 км². Население — 110 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса